

Persone
 Ariodante Dalla (1919-1966) – cantante italiano
 Lucio Dalla (1943-2012) – cantautore italiano

Musica
 Dalla – album di Lucio Dalla del 1980
 Dalla – gruppo musicale folk britannico

Pagine correlate
 Dallah

Altri progetti